Таутиев — осетинская фамилия

Известные носители 
 Таутиев, Владимир Бадчериевич (род. 1937) — художник;
 Таутиев, Соломон Кириллович (1909—1946) — актёр театра.